ЗИС-155 (c 26 июня 1956 г. — ЗИЛ-155) — советский автобус, массово выпускавшийся в 1949—1957 годах и ставший заменой автобусу ЗИС-154. Он стал более простым в производстве, но менее вместительным (длина — 8 метров). В конструкции использовались элементы кузова ЗИС-154 и агрегаты грузовика ЗИС-150. Именно на ЗИС-155 был впервые в советском автопроме внедрён генератор переменного тока. Автобус мог перевозить 50 пассажиров (28 сидячих мест). Двигатель ЗИС-124 мощностью 95 л. с. разгонял машину полной массой 9,9 т до 65 км/ч.

Выпускалась также междугородная версия ЗИС-155, оснащённая 15 креслами самолётного типа. Такие машины обслуживали пассажиров на линии Москва — Симферополь (1399 км). С промежуточной четырёхчасовой стоянкой в Харькове автобус преодолевал это расстояние за 38 часов. В Москве некоторое время эксплуатировались автопоезда в составе ЗИС-155 с прицепами, изготовленными из старых списанных кузовов. Кроме того, на базе ЗИС-155 производились первые советские передвижные телевизионные станции (ПТС).

Автобусы разных лет выпуска внешне незначительно различались между собой. Так, на ЗИС-155 последних лет боковины кузова были обновлены и приближены по дизайну к следующей модели, ЗИЛ-158.

Изначально предполагалось, что ЗИС-155 будет переходной моделью, поэтому его недостатки — большая высота подножек над тротуаром, плохое отопление салона, сильная загазованность кабины водителя, большая трудоёмкость обслуживания, утомляющее водителя частое переключение передач — тоже представлялись временными.

Всего был выпущен 21 741 автобус ЗИС-155, который оставался основной моделью автобусных парков столицы и других крупных городов СССР с начала 1950-х до середины 1960-х годов. 1726 автобусов этой модели (почти 8 процентов от общего числа) работали в Москве, где в апреле 1956 — октябре 1957 года ЗИС-155 был единственной моделью автобуса. Один ЗИС-155 регулярно работал на линии вплоть до 1991 года (Глуховский район Сумской области УССР на маршруте Глухов — колхоз «Рассвет»).

ЗИС-155 также экспортировались в ПНР, ГДР, КНР, Монголию и Афганистан.

Замена этой во многом «компромиссной» городской модели произошла в 1957 году, когда в серию пошёл ЗИЛ-158 длиной 9,03 м, вместимостью 60 пассажиров (32 сидячих места).

ЗИС-155 в киноискусстве 

Так как на протяжении 1950-х годов ЗИС-155 был основным городским автобусом СССР, его можно видеть в подавляющем большинстве советских художественных фильмов тех лет. В частности, хорошо рассмотреть этот автобус можно в картине Э. Рязанова «Девушка без адреса» (1956).

В фильме режиссёра В. Ордынского «Человек родился» (1956) главная героиня Надежда Смирнова (Ольга Бган) работает кондуктором на автобусе ЗИС-155. В этой картине так же отчётливо можно разглядеть ЗИС-155.

В конце фильма режиссера Ю. Озерова «Сын» (1955) виден автобус ЗИС-155.

Совершенно неожиданным было появление ЗИС-155 в российском сериале «Зайцев+1», где он выступает в роли дежурного новогоднего автобуса.

В игровой и сувенирной индустрии 
В сентябре 2013 года фирма ClassicBus представила масштабную модель автобуса ЗИС-155 в масштабе 1/43 в бежевом и красном цветах, также выпускалась в расцветке бежевый с синим.

В компьютерной игре Workers & Resources: Soviet Republic присутствует ЗИС-155, наряду с иной техникой советского периода. 

Автобусы по алфавиту
Автобусы ЗИС